Települések
Acsa, Pest megye
Vértesacsa, Fejér megye
Biológia
Szitakötőfajok:
Fatörzsvadász acsa
Laposhasú acsa
Nádi acsa
Négyfoltos acsa
Sebes acsa

Lásd még: Acsád